WGP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Waingapu (Indonesia) 
 World Grand Prix - il soggetto principale di Cars 2